Люга — топоним:

Россия 
 Люга — село в Кукморском районе Татарстана.
 Люга — деревня в Кизнерском районе Удмуртии.
Люга — станция в Можгинском районе Удмуртии.
Люга — река в Удмуртии.